

Населені пункти та їхні частини

 Кукув — село в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Кукув — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Кукув — частина міста Кшепіце в Клобуцькому повіті Сілезького воєводства

Примітки